Otto Blau (orijentalist) (1828. – 1879.), njemački orijentalist
Otto Blau (pravnik) (1893. – 1980.), njemački pravnik i glazbeni nakladnik